Подёнки оживающие  — cемейство подёнок.

Описание 
Самцы характеризуются поперечной переднеспинкой. Положение разветвления медиальной и анальной жилок изменчиво. Первая анальная жилка не раздвоена. Продольные жилки RS и MA1 попарно сближены. Лапки состоят из 1-5 члеников. Тазики передних ног соприкасаются или почти соприкасаются. Стадия субимаго известна только для самцов.

У личинок жабры перистые, загнуты на спинную сторону. Верхние челюсти направлены вперёд и имеют широкие зазубренные выросты.

Экология 
Личинки ведут роющий образ жизни.

Классификация 
В составе семейства в современной фауне 30-34 видов в 7-8 родах.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известен один вид Mesopalingea lerida из нижнемеловых (барремских) отложений в Испании .

Распространение 
Широко распространённое семейство. Наиболее богато представлено в Палеарктике и Ориентальной области. Отсутствует в Неотропике и континентальной части Афротропики, но отмечены на Мадагаскаре.

Примечания 

Подёнки
Семейства насекомых